Het WTA-tennistoernooi van Hua Hin (officieel Thailand Open) van 2023 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2023 in de Thaise stad Hua Hin. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Chinese Zhu Lin bereikte beide finales. Zij won de titel in het enkelspel, maar verloor de eindstrijd in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Magda Linette uit Polen was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Bianca Andreescu bereikte de halve finale. Maar tijdens de tweede ronde van haar partij tegen Lesja Tsoerenko moest de Canadese opgeven omdat zij ziek was geworden.

De ongeplaatste Zhu Lin uit China won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Oekraïense Lesja Tsoerenko in twee sets. Zhu wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hua Hin op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Arina Rodionova en Storm Hunter (destijds spelend onder eigen naam Sanders) hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Ellen Perez en Tamara Zidanšek, kwam niet voorbij de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Taiwanese duo Chan Hao-ching en Wu Fang-hsien won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Wang Xinyu en Zhu Lin in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Chan had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Wu één.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Jekaterina Jasjina – zij strandden in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Rosalie van der Hoek en Monique Adamczak (Australië) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hua Hin 2023
Hua Hin